«Жизнь богемы» (, в прокате Финляндии — ) — фильм финского режиссёра Аки Каурисмяки по мотивам романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». В своих интервью кинематографист подчёркивает, что его работа основана именно на литературном произведении и ничего общего не имеет с оперой Джакомо Пуччини, который, по его словам, «разрушил всю идею книги». Картина снята кинематографистами нескольких стран в 1990 году (премьера — 1992 год) и удостоена наград и номинаций четырёх европейских кинофестивалей.

Сюжет 
Франция, 1960—1970-е годы. Трое мужчин — представителей творческой богемы Парижа, считающих себя непризнанными гениями, ведут жизнь на грани нищеты: Родольфо — художник, прибывший нелегально из Албании, Марсель — писатель, француз, Шонар — композитор, ирландец. Редкие случаи, когда молодым людям удаётся немного разбогатеть, завершаются щедрыми, но недолгими товарищескими разгулами. Повседневность и ежедневный поиск средств к существованию скрашивают творчество и романтическая увлечённость девушками. Однако достаточно скоро подруга Марселя Мюзетта выбирает брак по расчёту и обеспеченное существование в провинции, а возлюбленная Родольфо Мими умирает у него на руках от туберкулёза. 
Аки Каурисмяки о своём фильме:

В ролях 
 Матти Пеллонпяя — Родольфо, художник
 Эвелин Диди — Мими
 Андре Вильм — Марсель Маркс, писатель
 Кари Вяянянен — Шонар, композитор
 Кристина Мурильо — Мюзетта
 Жан-Пьер Лео — Бланшерон
 Карлос Сальгадо — официант
 Алексис Ницер — Бернар
 Сильви ван ден Эльзен — мадмуазель Бернар
 собака Аки Каурисмяки по кличке Лайка — Бодлер

Художественные особенности 
Несмотря на интернациональный состав актёров, почерк финского режиссёра узнаваем по скандинавской сдержанности.

Награды 
 1992 год — Берлинский международный кинофестиваль: приз ФИПРЕССИ (Аки Каурисмяки);
 1992 год — Премия Европейской киноакадемии: Лучшая мужская роль (Матти Пеллонпяя), Лучшая мужская роль второго плана (Андре Вильмс); номинация в категориях Лучший фильм, Лучшая актриса второго плана;
 1993 год — Национальная финская кинопремия Юсси: Лучший режиссёр (Аки Каурисмяки).

Кроме того, в 1992 году Аки Каурисмяки был удостоен ордена Почётного легиона, в том числе и в связи с выходом фильма, который был снят в Париже, и где все диалоги были написаны на французском языке.

Критика 
Творческая среда изображена режиссёром, по мнению критиков, вполне достоверно — без лишнего пафоса и трагизма: всё происходит буднично и естественно, и, вероятно, поэтому столь сильно трогает. Достаточно высоко отозвался о фильме обозреватель «The New York Times»:

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Фильмы Аки Каурисмяки
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-драмы Финляндии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Германии
Кинокомедии Швеции
Кинокомедии Финляндии
Экранизации романов Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Германии
Чёрно-белые фильмы Финляндии
Чёрно-белые фильмы Швеции
Фильмы Швеции 1992 года
Фильмы Франции 1992 года
Появились в 1992 году в Финляндии
Сцены из жизни богемы